Soul Song – album di Shirley Scott del 1969
 Soul Song – album di Archie Shepp del 1983
 Soul Song – singolo dei Grey Daze del 2020